Čar peut désigner :
 Čar, un village de Serbie situé dans la municipalité de Bujanovac, district de Pčinja ;
 Čar, la  de l'alphabet géorgien.